

Onomastica
Konrad – forma in diverse lingue del nome proprio di persona Corrado

Persone
Ferenc Konrád – pallanuotista ungherese
György Konrád – scrittore e giornalista ungherese
János Konrád – pallanuotista ungherese
Jenő Konrád – allenatore di calcio e calciatore ungherese
Kálmán Konrád – allenatore di calcio e calciatore ungherese
Mykola Konrad – presbitero ucraino
Natalija Konrad – schermitrice ucraina
Otto Konrad – calciatore austriaco

Altro 
 Konrad – miniera di acciaio nella Bassa Sassonia
 Operazione Konrad – operazione militare avvenuta durante la seconda guerra mondiale

Pagine correlate
Conrad